Enneagramma – figura geometrica
Enneagramma della personalità – simbolo geometrico utilizzato in ambito psicologico ed esoterico
Enneagramma – nelle teorie sviluppate dal mistico Gurdjieff, figura modello della personalità umana